— японский футболист.

Карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клубы «Иокогама Маринос», «Иокогама Флюгелс», «Консадоле Саппоро».

Национальная сборная 
С 1985 по 1992 год сыграл за национальную сборную Японии 13 матчей.

Статистика за сборную

Достижения

Командные 
 Японская соккер-лига: 1988/89, 1989/90
 Кубок Императора: 1988, 1989, 1991, 1992

Примечания

Ссылки 
 Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Иокогама Ф. Маринос»
Игроки ФК «Иокогама Флюгелс»
Игроки ФК «Хоккайдо Консадоле Саппоро»